Mužská dvouhra Swiss Open Gstaad 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl španělnský tenistka Albert Ramos-Viñolas, který dal přednost souběžně hranému Crotian Open Umag.

Překvapením turnaje se stal český kvalifikant Vít Kopřiva. Po zvládnuté kvalifikaci si poprvé v kariéře zajistil účast v hlavní soutěži turnaje na okruhu ATP. Po debutové výhře v prvním kole nad domácím Niklesem nečekaně přehrál nasazenou jedničku, desátého hráče světa a semifinalistu Wimbledonu Denise Shapovalova. Ve čtvrtfinále pak deklasoval Švéda Ymera, než ho v semifinále zastavil pozdější vítěz Casper Ruud.

Vítězem se stal třetí nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal nenasazeného Francouze Huga Gastona po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, která představovalo jeho čtvrtý titul na okruhu ATP Tour. Po výhře v Båstadu získal zároveň druhý titul v řadě. 20letý Gaston odehrál první finále na okruhu ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2021
ATP Tour 2021